Příjmení Janouch nosí více osobností:

 František Janouch (* 1931) – český a švédský jaderný fyzik a odborný publicista, otec Kateřiny
 Gustav Janouch (1903–1968) – český spisovatel, překladatel a kafkolog
 František Janouch (1869–1955) – český pedagog a spisovatel publikující pod pseudonymem Jaroslav Choltický
 Jaroslav Janouch (1903–1970) – český spisovatel a redaktor
 Karel Janouch (1890–?) – český plukovník, velitel 1. pěšího pluku ve Francii v letech 1939–1940
 Katerina Janouch (* 1964) – švédská spisovatelka a novinářka, dcera Františka
 Ladislav Janouch (* 1944) – český sochař
 Michal Janouch – český polárník
 Petr Janouch (* 1965) – český basketbalista

Česká příjmení